ЭС Труа АС или просто «Труа́» () — французский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1986 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стад де л’Об». Наивысшим достижением клуба является победа в Кубке Интертото в 2001 году.

История 
По итогам сезона 2008/2009 клуб занял 19 место в Лиге 2 и вылетел в национальную лигу, третий по силе дивизион французского чемпионата. Однако всего за 3 сезона команде удалось совершить ощутимый прорыв и сезон 2012/13 «Труа» начал в Лиге 1, правда сразу же оттуда и вылетел.

В сезоне 2014/15 команде вновь удалось повышение до Лиги 1 причём с первого места, но заняв последнее место «Труа» снова вылетел в Лигу 2.

В сезоне 2016/17 «Труа» занял 3 место в Лиге 2 и попал в стыковые матчи. В первом матче на своём поле обыграли Лорьян 2:1, а в ответном матче сыграли 0:0, что позволило «Труа» спустя сезон снова вернуться в Лигу 1.

3 сентября 2020 года стало известно о приобретении клуба эмиратской корпорацией City Football Group, владеющей также английским «Манчестер Сити».«Мы на протяжении долгого времени интересовались французским футболом и присматривались к „Труа“, поэтому мы счастливы завершить приобретение нашего десятого по счету клуба и получить постоянное присутствие во Франции. Без сомнения, Франция — одна из ведущих футбольных стран мира, и мы гордимся быть частью этого сообщества», — заявил по этому поводу исполнительный директор City Football Group Ферран Сориано.

Достижения

Национальные 
Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (2): 2014/15, 2020/21
 Бронзовый призёр (5): 1998/99, 2004/05, 2011/12, 2016/17, 2018/19

Международные 
Кубок Интертото
 Победитель: 2001

Статистика выступлений с сезона 1997/1998

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#0000FF" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="0000FF" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#0000FF" align="left" |

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Труа», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 50 и более матчей за клуб и годы выступлений.

  Рафик Саифи (1999—2004)
  Фабио Челестини (2000—2002)
  Карим Зиани (2001—2005)
  Гариб Амзин (2001—2008)
  Бенжамен Ниве (2002—2007, 2012—2019)
  Дамьен Перкис (2003—2005)
  Блез Матюиди (2004—2007)
  Ронан Ле Кром (2005—2007)
  Гаэль Даник (2005—2008)
  Элоге Энза-Ямисси (2005—2013)
  Клаудио Бовю (2006—2012)
  Мунир Оббади (2006—2013)
  Яхья Кебе (2007—2009)
  Абдул Сиссоко (2008—2011)
  Фабрис Н’Сакала (2008—2013)
  Кантен Отон (2011—2016)
  Фабьен Камю (2012—2013, 2015—2016)
  Корентен Жан (2012—2016)
  Шауки Бен Саада (2014—2019)
  Шарль Траоре (2015—2018)
  Самюэль Грансир (2016—2018)
  Йоанн Обианг (2016—2019)
  Сок Хён Джун (2017—2018, 2020—2022)
  Уалид Эль-Хаджам (2019—2022)

Известные тренеры 

  Ален Перрен (1993—2002)
  Фарук Хаджибегич (2002—2003)

Примечания

Ссылки 

 

Футбольные клубы Франции
Организации Труа
ФК «Труа»